Аршак I (цар Вірменії), Аршак I (*Արշակ, д/н — 35) — цар Великої Вірменії у 35 році.
 Аршак I (цар Іберії), Аршак або Арсок I (груз. არშაკ I; вірм. Արշակ Ա; помер 78 до н. е.) — перший представник вірменських Арташесідів на троні Кавказької Іберії.
 Аршак I (цар Парфії), Аршак I (парф. Aršak)(близько 240 — між 214—211) — перший з відомих каранів.
 Аршак II (цар Великої Вірменії), Аршак II (вірм. Արշակ Բ) — цар Великої Вірменії у 350—367 роках.
 Аршак II (цар Іберії), Аршак II (груз. არშაკ) або Арсук (არსუკ) (помер 1 року до н. е.) — іберійський цар з династії Фарнавазідів.
 Аршак II (цар Парфії), Аршак II (парф. Aršak)(між 214—211 — близько 191 р. до н. е.) — син та наступник Аршака I, другий з наразі відомих династів парнів.
 Аршак III — цар Великої Вірменії у 384—389 роках.

 Аршак II (опера), «Арша́к II» — опера на 4 дії Тиграна Чухаджяна, написана у 1868 році.

 Авартакян Аршак Абрамович (вірм. Արշակ Ավարտակյան; нар. 11 лютого 1972, Єреван, Вірменська РСР) — радянський і вірменський боксер.
 Александров Аршак Семенович (1881, Батум — 1957, Москва) — революціонер, радянський партійний діяч, ректор.
 Корян Аршак Рафаелович (вірм. Արշակ Կորյան / рос. Аршак Рафаэльевич Корян; нар. 17 червня 1995, Сочі, Росія) — вірменський футболіст, правий вінґер клубу.
 Петросян Аршак Багратович (вірм. Արշակ Բագրատի Պետրոսյան; нар. 16 грудня 1953, Єреван) — вірменський шахіст i шаховий тренер (Старший тренер ФІДЕ від 2004).
 Фетваджян Аршак Абрамович (вірм.Արշակ Աբրահամի Ֆեթվաճյան; 1 жовтня 1866, Трабзон, Османська імперія — 10 жовтня 1947 Медфорд, Массачусетс, США) — вірменський художник, живописець і дизайнер.

Див. також 
 Аршак II (значення)